Le xian de Lanxi (兰西) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Lanxi (兰溪) est une ville de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme